Чеботаев — русская фамилия; имеет женскую форму Чеботаева.

Известные носители:

 Чеботаев, Вениамин Павлович (1938—1992) — советский физик.
 Чеботаев, Владимир Дмитриевич (более известен как Иван Васильевич Дорба; 1906—1998) — советский писатель, бывший член НТС.
 Чеботаев, Пётр Ефимович (1923—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Чеботаев, Сергей Евгеньевич (род. 1988) — украинский футболист, полузащитник.

См. также 
 Чеботаево